Адоболи — фамилия.

 Адоболи, Квеку (род. 1980) — британский трейдер.
 Адоболи, Эжен Коффи (род. 1934) — премьер-министр Того в 1999—2000 годах.